Bestreuung (Bestreuen) steht für:

 das Aufbringen von Salz, Sand und anderen Rutschabhilfen im Winter, siehe Straßenstreuung 
 eine heraldische Figur, siehe besät und bestreut (Heraldik)

Siehe auch:
 Streuung